Obra mestra era la peça que havia de realitzar un oficial per obtenir el títol de "mestre" als gremis d'oficis medievals
 Obra mestra, o també magnum opus o opus magnum, és l'obra d'art cabdal, la millor, més referida o a la que ha dedicat tota la vida un artista. També es parla d'obra mestra en art per a aquelles obres que han donat origen a moltes d'altres inspirades en ella.